Копил — шевська колодка.
 Копил — стовпчик, що зв'язує полоз з ящиком саней.
 Копил — застаріле позначення байстрюка, незаконнонародженої дитини.

Топонім 

Копи́л () — назва кількох географічних об'єктів у Росії
Річки
 Копил — притока Судості у Брянському районі, Брянська область
 Копил — притока Козинки в Первомайському районі, Ярославська область
Населені пункти
 Копил — сільський населений пункт, Воронезька область, Ертильський район
 Копил — колишня назва міста Слов'янськ-на-Кубані у Краснодарському краї
 Копил — притока Печори у Троїцько-Печерському районі, Республіка Комі

Прізвища 

Копил — українське прізвище
Відомі носії
 Копил Євген Петрович (1986) — український футболіст, воротар
 Копил Олег Георгійович (1969) — начальник комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація»
 Копил Олександр Іванович (1936) — академік Академік будівництва України, заслужений будівельник України, президент державної корпорації «Укрмонтажспецбуд» (1996—2005)
 Копил Ольга Андріївна (8.05.1950 — 29.03.2011) — кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова

Див. також 
Похідні прізвища
 Копиленко
 Копилов
 Копилець
 Копильчук
Географічні та космічні об'єкти
 Копили — назва низки населених пунктів в Україні, Білорусі та Росії
 Копилів — село в Україні, Київська область
 207695 Ольгакопил — астероїд головного поясу, названий на честь Ольги Копил
 Копиль () — місто Мінської області  Білорусі
 Копилаш — гора у Чивчинських горах (частина Мармароського масиву, Карпати)

Примітки 

Українські прізвища